Eastwood este un nume ce se poate referi la următoarele orașe:
în Australia
Eastwood, Sydney 
Eastwood, Australia de Sud
în Canada
Eastwood, Ontario
Eastwood (Edmonton)
în Filipine
Eastwood Cyberzone
în Regatul Unit
Eastwood, Essex, Anglia
Eastwood, Herefordshire, Anglia
Eastwood, Nottinghamshire, Anglia
Eastwood, Strathclyde, Scoția
Eastwood, West Yorkshire, Anglia
în Statele Unite
Cartiere:
Eastwood, Louisville, Kentucky
Eastwood, Syracuse, New York
Eastwood, Dallas, Texas
Eastwood, Houston, Texas

Eastwood este de asemenea un nume de familie: 
 Alice Eastwood
 Alison Eastwood
 Bob Eastwood
 Clint Eastwood
 Dina Eastwood
 Francesca Fisher-Eastwood
 Jayne Eastwood
 John S. Eastwood
 Ken Eastwood
 Kyle Eastwood
 Randy Eastwood
 Simon Eastwood
 Tom Eastwood